Het Europees kampioenschap curling voor mannen 2017 werd van 17 tot en met 25 november 2017 gehouden in het Zwitserse St. Gallen. Zweden verdedigde met succes zijn titel. Het Scandinavische land won de finale met 10-5 van Schotland, en won zo een elfde Europese titel.

A-divisie

Groepsfase

Challenges 

Italië plaatst zich voor het wereldkampioenschap curling 2018.

Play-offs

B-divisie

Groepsfase

Groep A

Groep B

Play-downs

Play-offs

C-divisie

Groepsfase

Play-offs

Eindstand

Externe links
 Resultaten EK 2017

2017
Curling in 2017
Curling
Sport in Sankt Gallen (kanton)